Emiel van Dijk (musicus) (1971): Nederlands musicus;
 Emiel van Dijk (politicus) (1985): Nederlands politicus;
 Emiel van Dijk (wielrenner): Nederlands wielrenner.